FC Bayern steht für:

* FC Bayern Alzenau 1920 e. V., deutscher Sportverein
 FC Bayern Dresden, ehemaliger deutscher Sportverein 1901–1903, siehe SV Brandenburg 01 Dresden
 FC Bayern Hof, deutscher Sportverein 1924, heute SpVgg Bayern Hof
 FC Bayern München, deutscher Sportverein 1900